Le mot favori (synonyme de préféré) peut désigner :
 un favori, la personne qui tient le premier rang dans les bonnes grâces de quelqu'un.
 le concurrent ayant le plus de chances de gagner une compétition.
 des favoris (au pluriel) : touffes de barbe qu'on laisse croître de chaque côté du visage, voir rouflaquettes.
 (euphémisme), un amant, au féminin, une maîtresse.
 en informatique, un marque-page, c'est-à-dire une URL d'une page Web qui a été sauvegardée, le terme est notamment employé dans le navigateur web Internet Explorer.
 en aviculture, les favoris sont les plumes qui couvrent les oreillons des coqs et poules.